The Concert for Bangladesh se réfère à trois œuvres reliées au musicien George Harrison :
 The Concert for Bangladesh est le premier concert de charité de l'histoire de la musique populaire, présenté en 1971 ;
 The Concert for Bangladesh est l'album live enregistré durant le concert ;
 The Concert for Bangladesh est un film à propos de ce même concert.